|}

Die Bahnstrecke Vendenheim–Wissembourg ist eine nicht elektrifizierte Eisenbahnstrecke im Elsass. Der Abschnitt Vendenheim–Haguenau wurde am 18. Juli 1855 eröffnet, der Abschnitt Haguenau–Wissembourg am 23. Oktober 1855. Die Baukosten betrugen 1,1 Millionen Mark. Das zweite Gleis auf dieser Strecke wurde 1871 gebaut.

Sie wird von Regional-Express-Zügen des TER Grand Est auf der Strecke 33 befahren. Zudem befährt die Strecke an Wochenenden und Feiertagen auch ein Zugpaar der Deutschen Bahn und der SNCF in Kooperation als Strasbourg-Express der Relation Strasbourg–Wissembourg–Winden (Pfalz)–Landau (Pfalz) Hbf–Neustadt (Weinstr) Hbf. Dieser Zug hält allerdings zwischen Strasbourg und Wissembourg nur in Haguenau. Als Zugmaterial dienen hier Triebzüge der SNCF-Baureihe Alstom Coradia A TER X 73500 (analog der DB-Baureihe 641, auch als Walfisch bekannt).

Ab Dezember 2024 soll der Großteil der Regionalzüge über Wissembourg hinaus zu einer Bahnlinie der Relation Strasbourg–Wissembourg–Winden (Pfalz)–Landau (Pfalz) Hbf–Neustadt (Weinstr) Hbf durchgebunden werden. Zum Einsatz kommen Züge des Typs Alstom Coradia Polyvalent.

Die Strecke ist zwischen Vendenheim und Haguenau mit dem Block Automatique Lumineux (BAL) ausgerüstet. Zwischen Haguenau und Wissembourg kommt der Block Manuel de Voie Unique (BMVU) zum Einsatz.

Literatur

Weblinks 

 Historische Streckenkarte
 Schematische Karte der Strecke

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Grand Est
Bahnstrecke der Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen